św. Justyna z Padwy (zm. 304) – męczennica
 św. Justyna z Moguncji (IV lub V w.) – siostra św. Aureusza, męczennica

Zobacz też:
 bł. Justyna Francucci Bezzoli (zm. 1319) – benedyktynka, pustelniczka